peut désigner entre autres :

 titre original de Cauchemars et Superstitions, un film américain sorti en 1919
 When the Clouds Roll By, un film hongkongais de 1968